Александр Тимонин:
 Тимонин, Александр Андреевич (род. 1952) — советский и российский дипломат, кореевед.
 Тимонин, Александр Константинович — советский и российский ботаник.